Down the Road – album di Stephen Stills e dei Manassas del 1973
Down the Road – album di Larry Stewart del 1993
Down the Road – album di Van Morrison del 2002
Down the Road – singolo di Mac McAnally del 1990
Down the Road – singolo dei C2C del 2012